Nicolas Gétaz (Morges, Vaud kanton, 1991. június 11. –) svájci labdarúgó, a Lausanne-Sport hátvédje.

Források 
Nicolas Gétaz adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1991-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Az FC Stade Nyonnais labdarúgói
A Vaduz labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek